Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1978 zum 15. Mal ausgetragen und fanden vom 25. bis 26. Februar zum dritten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 23 Disziplinen (14 Männer/9 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Die Meisterschaften waren der letzte Test vor den Halleneuropameisterschaften 1978 in Mailand.

Bei den Männern gelang es sechs Athleten (Beyer (800 m), Straub (1500 m), Munkelt (60 m Hürden), Stadtmüller (20-km-Gehen), Beilschmidt (Hoch) und Schmidt (Kugel)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen zwei Athletinnen (Oelsner (60 m) und Wycisk (Weit)) gelang. Für Rolf Beilschmidt war es der Sechste und für Thomas Munkelt der dritte Titel in Folge.

Für den sportlichen Höhepunkt sorgte Ulrike Bruns, die im 800-Meter-Lauf die vier Tage alte Hallenweltbestleistung der Zweitplatzierten Heike Roock egalisierte. Im Kugelstoßen stellte Margitta Droese mit 21,23 m eine neue DDR-Hallenbestleistung auf.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Ulrike Bruns und Eugen Ray. Mit insgesamt 4 Gold-, 3 Silber- und 1 Bronzemedaillen stellte der SC Einheit Dresden die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1978
Leichtathletikveranstaltung 1978
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg